La  de l'épreuve de volley-ball féminin a lieu lors des  Jeux panaméricains et se déroule du 15 octobre au  à Guadalajara au Mexique.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Places 5 à 8

Classement 1-4

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : Yoana Palacios 
 Meilleur attaquante : Yoana Palacios 
 Meilleur défenseuse : Brenda Castillo 
 Meilleur passeuse : Dani Lins 
 Meilleur contreuse : Lauren Gibbemeyer 
 Meilleur réceptionneuse : Brenda Castillo 
 Meilleur serveuse : Gyselle Silva 
 Meilleur marqueuse : Bethania De la Cruz 
 Meilleur libéro : Brenda Castillo

Liens internes

Liens externes 

2011
Jeux panaméricains de 2011
Jeux panaméricains feminin
Compétition de volley-ball au Mexique